

Nom de famille 

 Bibi Bourelly (née en 1994), chanteuse allemande, fille de Jean-Paul Bourelly ;
 Jean-Paul Bourelly (né en 1960), guitariste américain, père de Bibi Bourelly ;
 Jules Bourelly (1835-1921), général et écrivain français ;
 Lorys Bourelly (né en 1992), nageur français.

Voir aussi